

Баяндай — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область

Баяндай — село, Баяндаївський район, Усть-Ординський Бурятський округ, Іркутська область